Крусес има више значења:

 Крусес (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Крусес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Крусес (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Крусес (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Крусес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику